Aleksandar Ilić (en serbe cyrillique : Александар Илић, né le  à Niš) est un joueur de football serbe, devenu entraîneur en 2005. Il évoluait au poste de défenseur central.

Statistiques saison par saison

Palmarès 
 2 fois Champion de Belgique avec le FC Bruges en 1998 et avec Anderlecht en 2001.
 2 fois Vainqueur de la Supercoupe de Belgique avec le FC Bruges en 1998 et avec Anderlecht en 2001.

Notes 

Footballeur serbe
Joueur de l'Étoile rouge de Belgrade
Joueur du Radnički Niš
Joueur du Cadix CF
Joueur du Paniliakos FC
Joueur du Club Bruges KV
Joueur du Royal Sporting Club Anderlecht
Joueur du Vitesse Arnhem
Joueur du RWDM Brussels FC
Naissance en juin 1969
Naissance à Niš